Sin je lahko:

 sin, neposredni moški potomec
 Sin (mitologija), bog lune v mezopotamski, sumerski, akadski, asirski in babilonski mitologiji
 sin, okrajšava za sinus v matematiki
 I Sin (683–727), kitajski astronom, matematik in budistični menih
 Jaime Lachica Sin (1928–2005), filipinski kardinal
 Sin Kim-dan (*1938), severnokorejska atletinja